Колонная станция глубокого заложения — разновидность станции метрополитена, находящейся на большой глубине. Представляет собой центральный и два боковых зала, взаимопересекающиеся разомкнутые кольца обделок которых опираются на общий для каждой пары залов конструктивный элемент — колонну. В зависимости от типа станции кольца обделок передают нагрузку на колонны через клинчатые перемычки либо через прогоны, образуя колонно-прогонный комплекс.

Основным преимуществом колонной станции является значительно бо́льшая пропускная способность, нежели у пилонной станции.

Колонно-стеновая станция 
Разновидностью колонной станции является колонно-стеновая станция. В подобных станциях часть промежутков между колоннами заменена простенком. Таким образом улучшается сопротивление горному давлению в сложных грунтах, что играет особенную роль в обеспечении безопасности конструкций сводов залов станций с глубиной заложения 50 м и более (где нагрузка на свод равна практически половине несущей способности опорных структур).

Примеры подобных станций в Москве: «Крестьянская застава», «Дубровка», «Трубная», «Достоевская»; в Санкт-Петербурге: «Приморская» (первая в России и странах СНГ), «Улица Дыбенко», «Проспект Просвещения», «Крестовский остров», «Комендантский проспект», «Звенигородская», «Адмиралтейская» и «Международная».

Ссылки 
 Колонные станции на metro.molot.ru

Типы станций метрополитена
Изобретения СССР